Фархад Солтан оглы Ахмедбейли (12 февраля 1923 — 15 ноября 2015) — советский и азербайджанский геолог, член-корреспондент НАНА.

Биография 
Родился в Баку.

Участник Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Окончил геолого-разведывательный факультет Азербайджанского индустриального института (1950) и аспирантуру.

В 1954 году присвоена ученая степень кандидата геолого-минералогических наук.

Работал в Институте геологии НАНА: старший лаборант, научный сотрудник, старший научный сотрудник, зав. лабораторией и отделом, с 2011 года старший научный сотрудник отдела Геотектоники и региональной геологии.

Доктор геолого-минералогических наук (1964), профессор (1972). В 2001 году избран членом-корреспондентом НАНА.

Автор и соавтор 145 научных трудов, в том числе 12 карт и атласов, пяти монографий.

Источники 
 http://haqqin.az/news/57151
 Фото https://web.archive.org/web/20160304123838/http://azcongress.info/cat/83-dekabr-2007/5848-2007_12_12
 Фото http://lady.day.az/news/relations/532559.html